Трка на 200 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 8., 10. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. одбранила је Дафне Схиперс из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовале су 49 атлетичарке из 33 земље.

  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="2" | Флоренс Грифит Џојнер
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 21,34
| rowspan="2" | Сеул, Јужна Кореја 
| rowspan="2" | 29. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
|-
| Рекорд светских првенстава
| Дафне Схиперс
| 
| 21,63
| Пекинг, Кина 
| 28. август 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Тори Боуи
| 
| 21,77
| Јуџин, САД
| 27. мај 2017.
|-
| Европски рекорд
| Дафне Схиперс
| 
| 21,63
| Пекинг, Кина 
| 28. август 2015.
|-
| Северноамерички рекорд
| Флоренс Грифит Џојнер || 
| 21,34
| Сеул, Јужна Кореја 
| 29. септембар 1988.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Ана Клаудија Силва || 
| 22,48
| Сао Паоло, Бразил
| 6. август 2011.
|-
| Афрички рекорд 
| Мери Оњали Омагбеми || 
| 22,07
| Цирих, Швајцарска
| 14. август 1996.
|-
| Азијски рекорд
| Сумеј Ли || 
| 22,01| Шангај, Кина
| 22. октобар 1997.
|-
| Океанијски рекорд| Мелинда Гејнсфорд Тејлор || 
| 22,23| Штутгарт, Немачка
| 13. јул 1997.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 2017. године у 19:29 (1), 19:37 (2), 19:45 (3), 19:53 (4), 20:01 (5), 20:09 (6) и 20:17 (7) по локалном времену. У квалификацијама су учествовале 49 такмичарке, подељене у 7 група. У финале су се пласирале по три првопласиране из група (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).,,
Ветар: Група 1: +0,5 м/с, Група 2: -0,6 м/с, Група 3: +0,1 м/с, Група 4: -0,1 м/с, Група 5: -0,4 м/с, Група 6: +0,1 м/с, Група 7: +0,5 м/с

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 10. августа 2017. године у 21:06 (1), 21:14 (2) и 21:22 (3) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,
Ветар: Група 1: -0,2 м/с, Група 2: -0,2 м/с, Група 3: -0,2 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године у 21:50 по локалном времену.,

Ветар: +0,8 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном